Euros (god), de Griekse god van de oostenwind
Euros (geslacht), een vlindergeslacht
D.R.V. Euros, een studentenroeivereniging
D.Z. Euros, een studentenzeilvereniging

Zie voor de artikelen die verband houden met Euro, de pagina Euro (samenstellingen).